Вілле́р-Віко́нт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 29 км на південь від Ам'єна, 26 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 172,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-Віконт на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Віконт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Віконт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Віконт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-Віконт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза